FC Lahti er en finsk fodboldklub, der hører hjemme i byen Lahti.
FC Lahti blev dannet i 1996 ved en fusion af de tidligere lokalrivaler Kuusysi og Lahden Reipas, der blev stiftet i byen Viipuri, men flyttede til Lahti, da Vuupiri blev en del af Sovjetunionen i 1947.
Klubben spillede sine første kampe i 1997 og rykkede op i den bedste finske række efter sæsonen 1998, hvor den har været siden.
I 2008 opnåede den sin bedste placering med en tredjeplads i ligaen.
Finlands bedste fodboldspiller nogensinde, Jari Litmanen (kåret i 2003), startede sin karriere i Reipas, og er nu vendt tilbage til FC Lahti.

Titler 
 Finske mesterskaber (8): Reipas 1963, 1967 og 1970 + Kuusysi 1982, 1984, 1986, 1989 og 1991
 Finske pokalturnering (9): Reipas 1964, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 og 1978 + Kuusysi 1983 og 1987

Historiske slutplaceringer

Kendte spillere 
  Jari Litmanen (Reipas 1987-90 + FC Lahti 2008-) – 118 kampe / 36 mål.

Europæisk deltagelse

Noter 

Fodboldklubber i Finland
Etableret i 1996
Lahti